Municipio de Rutland puede referirse a los siguientes municipios estadounidenses:
Municipio de Rutland (Dakota del Norte)
Municipio de Rutland (condado de Lake, Dakota del Sur)
Municipio de Rutland (condado de Barry, Míchigan)
Municipio de Rutland (condado de Kane, Illinois)
Municipio de Rutland (condado de LaSalle, Illinois)
Municipio de Rutland (condado de Humboldt, Iowa)
Municipio de Rutland (condado de Woodbury, Iowa)
Municipio de Rutland (condado de Montgomery, Kansas)
Municipio de Rutland (condado de Martin, Minnesota)
Municipio de Rutland (condado de Meigs, Ohio)
Municipio de Rutland (condado de Tioga, Pensilvania)